Varel ist der Name folgender geographischer Objekte in Niedersachsen:
 Varel, Stadt im Landkreis Friesland
 Varel (Scheeßel), Ortslage in der Gemeinde Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Siehe auch:
 Varrel (Begriffsklärung)
 Varell (Begriffsklärung)
 Varela (Begriffsklärung)
 Varella (Begriffsklärung)
 Guillaume Farel